Jindřich Habsbursko-Lotrinský (: Heinrich Anton Maria Rainer Karl Gregor von Österreich, 28. května 1828, Milán – 30. listopadu 1891, Vídeň) byl rakouský arcivévoda v letech (1828–1868) a (1872–1891), hrabě Waideck v letech 1868–1872

Původ a vojenská kariéra 
Narodil se jako pátý syn lombardsko-benátského místokrále Rainera Josefa a jeho ženy Alžběty Savojské. Byl vnukem císaře Leopolda II. Jindřich se věnoval vojenské kariéře. Nejprve byl důstojníkem, potom byl povýšen na polního podmaršálka a nakonec se stal vojenským velitelem ve Štýrském Hradci.

Morganatické manželství 
V roce 1868 si vzal v Bolzanu za ženu zpěvačku Leopoldinu Hofmannovou a byl císařem vyloučen z Habsburského domu. V Luzernu pak žil jako hrabě Waideck. Když se mu v roce 1872 narodila dcera Marie Rainera, byl mu císařem Františkem Josefem I. titul arcivévody vrácen. Leopoldina se stala „paní von Waideck“ a od roku 1878 směla užívat titul „baronka von Waideck“. Jindřich opět mohl vrátit do Rakouska a byl mu navrácen palác v Bolzanu, který zdědil po otci.

Smrt 
Ve Vídni roku 1891, na oslavě svatby arcivévodkyně Luisy, dcery Ferdinanda IV. Toskánského s Fridrichem Augustem Saským, oba manželé onemocněli a ještě tu noc zemřeli na zápal plic. Společně byli pochováni v Bolzanu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Sručný životopis na stránkách The Peerage

Jindřich
Jindřich
Narození v roce 1828
Narození 28. května
Narození v Miláně
Úmrtí v roce 1891
Úmrtí 30. listopadu
Úmrtí ve Vídni
Zemřelí na zápal plic
Pohřbení v Bolzanu
Muži